Іллічівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та на території колишнього СРСР.

Іллічівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Іллічівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Іллічівська сільська рада — Донецька область, Костянтинівський район
 Іллічівська сільська рада — колишня назва Іванівської сільської ради Миколаївська область, Братський район
 Іллічівська сільська рада — колишня назва Рідненської сільської ради Харківська область, Барвінківський район